Студёный — хутор, входящий в состав Холоднянского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области.

Население

Примечания

Ссылки 
 Прохоровский район на сайте администрации Белгородской области 

Населённые пункты Прохоровского района